|-
| 191701 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191702 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191703 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191704 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191705 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191706 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191707 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191708 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191709 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191710 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191711 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191712 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191713 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191714 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191715 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191716 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191717 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191718 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191719 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191720 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191721 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191722 - ||  || 9 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191723 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191724 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191725 - ||  || 13 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191726 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 191727 - ||  || 11 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191728 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191729 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191730 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191731 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191732 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191733 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191734 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191735 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191736 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191737 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191738 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191739 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191740 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191741 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 191742 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191743 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191744 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191745 - ||  || 17 septembrie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 191746 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191747 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191748 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191749 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191750 - ||  || 21 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191751 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191752 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191753 - ||  || 22 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191754 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191755 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191756 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191757 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191758 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191759 - ||  || 6 octombrie 2004 || Goodricke-Pigott || 
|-
| 191760 - ||  || 7 octombrie 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 191761 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191762 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191763 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191764 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191765 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191766 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191767 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191768 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191769 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191770 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191771 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191772 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191773 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191774 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191775 - ||  || 12 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 191776 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191777 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191778 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191779 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191780 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191781 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191782 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191783 - ||  || 15 octombrie 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 191784 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191785 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191786 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191787 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191788 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191789 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191790 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191791 - ||  || 7 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 191792 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 191793 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191794 - ||  || 6 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191795 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 191796 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191797 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191798 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191799 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 191800 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-